Лийв (; в переводе на русский язык — «песок») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Лийв, Валерий Рихардович (род. 1938) — токарь, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Лиив, Карл Карлович (1921—1979) — советский хоккеист.
 Лийв, Мартен (род. 1996) — эстонский конькобежец.
 Лийв, Юхан (1864—1913) — эстонский поэт, прозаик.